Als Fünfte Republik wird bezeichnet:

 Fünfte Französische Republik, seit der Verfassungsreform nach dem Militärputsch von Algier (1958–heute)
 Fünfte Koreanische Republik, die Geschichte Südkoreas vom Militärputsch bis zur Regierung Roh (1979–1987)
 Fünfte Philippinische Republik, die Geschichte der Philippinen seit der Marcos-Diktatur (1986–heute)

Siehe auch:

 Erste Republik
 Zweite Republik
 Dritte Republik
 Vierte Republik
 Sechste Republik